Die 31. Eishockey-Weltmeisterschaften der U20-Junioren der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF waren die Eishockey-Weltmeisterschaften des Jahres 2007 in der Altersklasse der Unter-Zwanzigjährigen (U20). Insgesamt nahmen zwischen dem 10. Dezember 2006 und 14. Januar 2007 40 Nationalmannschaften an den sechs Turnieren der Top-Division sowie der Divisionen I bis III teil.

Der Weltmeister wurde zum 13. Mal die Mannschaft Kanadas, die im Finale den Erzrivalen Russland mit 4:2 bezwingen konnte. Die deutsche Mannschaft konnte nach dem Aufstieg im Vorjahr erneut nicht die Klasse halten und stieg in die Division I ab, die Schweiz belegte den siebten Platz in der Top-Division. Österreich wurde in der Gruppe B der Division I Zweiter und verpasste somit den Aufstieg in die Top-Division.

Teilnehmer, Austragungsorte und -zeiträume 

 Top-Division: 26. Dezember 2006 bis 5. Januar 2007 in Leksand und Mora, Schweden
 Teilnehmer:  (Aufsteiger),  (Aufsteiger), ,  (Titelverteidiger),  , , , , , 

 Division I
 Gruppe A: 11. bis 17. Dezember 2006 in Odense, Dänemark
 Teilnehmer: ,  (Aufsteiger),  (Absteiger), , , 
 Gruppe B: 11. bis 17. Dezember 2006 in Torre Pellice, Italien
 Teilnehmer: ,  (Aufsteiger), , ,  (Absteiger), 

 Division II
 Gruppe A: 10. bis 16. Dezember 2006 in Miercurea Ciuc, Rumänien
 Teilnehmer: ,  (Aufsteiger), , , ,  (Absteiger)
 Gruppe B: 11. bis 17. Dezember 2006 in Elektrėnai, Litauen
 Teilnehmer:  (Absteiger),  (Aufsteiger), , , , 

 Division III: 8. bis 14. Januar 2007 in Ankara, Türkei
 Teilnehmer: ,  (erste Teilnahme seit 2005), ,  (Absteiger),  (Absteiger),

Top-Division 

Die U20-Weltmeisterschaft wurde vom 26. Dezember 2006 bis zum 5. Januar 2007 in den schwedischen Städten Leksand und Mora ausgetragen. Die Spiele fanden in der Ejendals Arena (7.600 Plätze) in Leksand und FM Matsson Arena (4.500 Plätze) in Mora statt.

Es nahmen zehn Nationalmannschaften teil, die in zwei Gruppen zu je fünf Teams spielten. Den Weltmeistertitel sicherte sich Kanada, das im Finale knapp mit 4:2 gegen Russland gewann. Es war der insgesamt 13. Titel für die Kanadier und dritte in Folge.

Modus 
Nach den Gruppenspielen der Vorrunde qualifizierten sich die beiden Gruppenersten direkt für das Halbfinale. Die Gruppenzweiten und -dritten bestritten je ein Qualifikationsspiel zur Halbfinalteilnahme. Die Vierten und Fünften der Gruppenspiele bestritten – bei Mitnahme des Ergebnisses der direkten Begegnung aus der Vorrunde – die Abstiegsrunde und ermittelten dabei zwei Absteiger in die Division I.

Austragungsorte

Vorrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen: , ,

Gruppe B 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen: , ,

Abstiegsrunde 

Anmerkung: Die Vorrundenspiele  Slowakei –  Deutschland (2:4) und Schweiz –  Belarus (4:1) sind in die Tabelle eingerechnet.
Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Finalrunde

Viertelfinale

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Statistik

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Abschlussplatzierungen

Titel, Auf- und Abstieg

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star-Team

Division I

Gruppe A 
in Odense, Dänemark

v = nach Verlängerung p = nach Verlängerung und Penaltyschießen

Gruppe B 
in Torre Pellice, Italien

v = nach Verlängerung; p = nach Verlängerung und Penaltyschießen

Auf- und Abstieg

Division II

Gruppe A 
in Miercurea Ciuc, Rumänien

v = nach Verlängerung p = nach Verlängerung und Penaltyschießen

Gruppe B 
in Elektrėnai, Litauen

v = nach Verlängerung p = nach Verlängerung und Penaltyschießen

Auf- und Abstieg

Division III 
in Ankara, Türkei

v = nach Verlängerung p = nach Verlängerung und Penaltyschießen

Auf- und Abstieg

Weblinks 
 Internetpräsenz der IIHF (Internationale Eishockey-Föderation) (englisch)
 World Junior Championships & Tournaments

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2007
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2007
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2007
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2007

Wm
Wm
2007
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2007
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2007
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2007
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2007
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2007
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2007
Sportveranstaltung in Leksand
Sportveranstaltung in Mora
Eishockeywettbewerb in Odense Kommune
Eishockeywettbewerb in Torre Pellice
Eishockeywettbewerb in Miercurea Ciuc
Eishockeywettbewerb in Elektrėnai
Eishockeywettbewerb in Ankara